Noeggerath ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Noeggerath (1876–1952), deutscher Pädiater und Hochschullehrer
 Emil Noeggerath (1827–1895), deutsch-amerikanischer Gynäkologe